Сборная команда Украины:

 Сборная Украины по хоккею с мячом
 Сборная Украины по хоккею с шайбой